Plaatsen
 Kasteel van Dyck, een waterburcht in het plaatsje Bedburdyck in Jüchen in Noordrijn-Westfalen
 Rijksheerlijkheid Dyck, een heerlijkheid binnen het Heilige Roomse Rijk
Personen
 Arnold Dyck, een auteur van werken in het Plautdietsch

Zie ook 
 Van Dyck (doorverwijspagina)
 Van Dijck (doorverwijspagina)
 Van Dijke (doorverwijspagina)